McCutcheon ist der Familienname folgender Personen:

 Bill McCutcheon (1924–2002), US-amerikanischer Schauspieler
 John T. McCutcheon (1870–1949), US-amerikanischer Cartoonist, Bruder von George Barr McCutcheon
 George Barr McCutcheon (1866–1928), US-amerikanischer Schriftsteller und Bühnenautor, Bruder von John T. McCutcheon
 Kevin McCutcheon (1955–2021), US-amerikanischer Pianist und Dirigent
 Lee Andrew Priest McCutcheon alias Lee Priest (* 1972), australischer Profibodybuilder
 Malcolm Wallace McCutcheon (1906–1969), kanadischer Politiker
 Mark McCutcheon (* 1984), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Martine McCutcheon (* 1976), britische Sängerin und Schauspielerin
 Steven McCutcheon alias Steve Mac (* 1972), britischer Songwriter und Musikproduzent
 Tom McCutcheon, US-amerikanischer Westernreiter

Siehe auch:

 Cutcheon
 McCutchan
 MacCutcheon-Variante